Trygonoptera är ett släkte av rockor. Trygonoptera ingår i familjen Urolophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Trygonoptera

de:Runde Stechrochen
en:Urolophidae#Trygonoptera
es:Urolophidae
fr:Urolophidae
lt:Trumpauodegės dygliuotosios rajos
hu:Urolophidae
nl:Doornroggen
pt:Urolophidae
ru:Короткохвостые хвостоколы
fi:Kiekkorauskut
zh:扁魟科